Фальстрём () — скандинавская фамилия. Известные носители

 Фальстрём, Алма (1863—1946) — норвежская актриса.
 Фальстрём, Йохан (1867—1938) — норвежский актер.
 Фальстрём, Кристиан (1917—2005) — норвежский редактор газеты.
 Фальстрём, Эйвинд (1928—1976) — шведский художник.